Pimento är ibland en synonym för kryddpeppar.

Pimento eller pimiento är en stor, röd, hjärtformad chilifrukt (Capsicum annuum) som kan bli 7-10 cm lång och 5-7 cm bred. Den är lämplig för krukodling eller på balkong, altan. Se även pimiento del piquillo.

Pimento eller pimentão är de portugisiska namnen på vanlig paprika, medan pimienta kan referera både till chilifrukter och svartpeppar.

Fruktköttet är sötare och mer aromatiskt än hos den vanliga paprikan. Pimento är den röda fyllningen som ibland återfinns i gröna oliver.

Potatisväxter
Pi Växtindex
Chilipeppar